Rahim Zafer (Adapazarı, 25 de janeiro de 1971) é um ex-futebolista turco que atuava como zagueiro.

Carreira 
Ele, que jogou também pela Seleção Turca, defendeu as cores de Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Daegu (única equipe não-turca que atuou) e Adanaspor.

Rahim pendurou as chuteiras em 2006, atuando pelo pequeno Kırıkkalespor.

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Diyarbakırspor Kulübü
Futebolistas do Daegu FC
Futebolistas do Adanaspor
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996